Свида:
 Свида Василь Іванович — український скульптор-різьбяр. Народний художник УРСР (1973). Лауреат Шевченківської премії (1983).
 Свида Іван Юрійович — генерал армії України, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України (з 2009)
  Свида Станіслав Сергійович — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища